W 1981 roku odbyła się 35. edycja Pucharu Wysp Owczych. Po raz kolejny brały w nim udział wszystkie kluby z archipelagu, niezależnie od poziomu ligowego. Finał zakończył się wynikiem, dającym zwycięstwo drużynie HB Tórshavn nad TB Tvøroyri. Turniej miał trzy rundy:

 Runda wstępna
 Runda eliminacyjna (4 etapy)
 Runda finałowa

Uczestnicy 

W rozgrywkach Pucharu Wysp Owczych udział wzięło czterdzieści trzy drużyny ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Drużyny ówczesnego 4. deild wzięły udział w fazie wstępnej, pozostałe rozpoczęły od rundy eliminacyjnej.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 29 kwietnia 1981

|}

Runda eliminacyjna

1. kolejka 
W pierwszej kolejce zagrały pozostałe drużyny z 4. deild 1981 oraz drużyny awansujące z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 29 kwietnia 1981

|}

2. kolejka 
W drugiej kolejce zagrały drużyny z 3. deild 1981 oraz drużyny awansujące z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 maja 1981

|}

3. kolejka 
W trzeciej kolejce zagrały drużyny z 2. deild 1981 oraz drużyny awansujące z drugiej kolejki.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 28 maja 1981

|}

4. kolejka 
W czwartej kolejce zagrały drużyny z 1. deild 1981 oraz drużyny awansujące z drugiej kolejki.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 czerwca 1981

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 8 czerwca 1981

|}

Runda finałowa

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 28 czerwca 1981

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 12 lipca 1981

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1981 w piłce nożnej
Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
1981 na Wyspach Owczych